Галлини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галлини, Джованни (1728-1805) — итальянский танцор.
 Галлини, Пина (1888-1974) — итальянская киноактриса.